Ucayali (regio), een regio van Peru
Ucayali (provincie), een provincie van Peru
Ucayali (rivier), een rivier in Peru